Секретна заява коханців () — комедійно-романтична яой-манґа, намальована манґакою під псевдонімом «Камо Набако», про хлопця, якого батьки лишили на далекого підозрілого родича.

Сюжет 
Коли батьки Нацукі їдуть за кордон, до Франції, він відправляється жити до далекоґо родича, красеня, який опікує його, як покоївка, але називає його "першокласним товаром" і говорить, що він збирається "виростити" його. Що таке Нацукі думає про професію Тамокі-сан, особливо після перегляду відео для дорослих у своїй кімнаті?

Персонажі 
 Нацукі Харуно — карі очі і коричневе волосся. Уке, невисокий.
 Тамокі Іріє-сан — сірі очі і волосся. Високий, семе.

Див. також 
 The Secretary and the President
 The Window Cleaner and the Director
 Hana Koi
 Яой

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  
 Манґа на сайті «mangago.com»  
 Манґа на сайті «anime-planet.com»  

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Камо Набако